Rajd Barum 2014 (44. Barum Rally Zlín) – 44 edycja Rajdu Barum rozgrywanego w Czechach. Rozgrywany był od 29 do 31 sierpnia 2014 roku. Była to dziewiąta runda Rajdowych Mistrzostw Europy w roku 2014. Składał się z 15 odcinków specjalnych. Do udziału w rajdzie zgłosiło się pięć polskich załóg:

Rajd Barum 2014 wygrał reprezentant gospodarzy Václav Pech jadący samochodem Mini Cooper S2000 1.6T, było to jego drugie zwycięstwo w tym rajdzie odniesione po jedenastu latach. Wyprzedził on o ponad pięćdziesiąt sekund Niemca Seppa Wieganda jadącego Skodą Fabią S2000 i Czecha Tomasza Kostkę jadącego Fordem Fiestą R5. Najlepszy z Polaków Kajetan Kajetanowicz zajął szóste miejsce tracąc do najlepszego ponad minutę. Do przedostatniego OS-u Polak zajmował czwarte miejsce, tracąc je na ostatnim odcinku, przegrywając zaledwie o niecałe dwie sekundy. Trofeum Colin McRae ERC Flat Out Trophy zdobył Jaromir Tarabus, zwycięzca drugiej rundy rajdu i czterech odcinków specjalnych.

W rajdzie prowadzono dodatkową klasyfikację ERC ASPHALT MASTERS. Zawodnicy osobno punktowani byli za przejazd każdego Os-u na asfaltowej nawierzchni. Punktowanie następuje według klucza: pierwsze miejsce – 10 pkt, drugie – 6 pkt, trzecie – 4 pkt, czwarte – 2 pkt i piąte – 1 pkt.

Punktacja ERC Asphalt Master rajdu Rajd Barum 2014 (pierwszych pięciu zawodników)

Punktacja ERC Asphalt Master po 4 rundach (pierwszych pięciu zawodników)

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki rajdu

Klasyfikacja po 8 rundach RME 2014 
Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

Dodatkowo po każdym etapie (dniu) rajdu prowadzona jest osobna klasyfikacja, w której przyznawano punkty według klucza 7-6-5-4-3-2-1 (jeżeli dany etap obejmował przynajmniej 25% długości odcinków specjalnych rajdu). Do klasyfikacji zaliczane są cztery najlepsze wyniki spośród sześciu pierwszych rajdów oraz cztery najlepsze wyniki w sześciu ostatnich rajdach w sezonie.

Przypisy 

Czechy
2014
2014 w Czechach